Le burlesque est un style artistique.
 La poésie burlesque est un genre poétique.
 Le New burlesque est un style de danse érotico-artistique.
 Le burlesque américain.

Œuvres de l'esprit

Pièce 

 Burlesque est une pièce de Richard Strauss.

Cinéma 

 Burlesque est un film musical de Steve Antin sorti en 2010 ;
 Burlesque est un court métrage d'animation américain de Frank Moser ;
 Burlesque est une comédie musicale mexicaine de René Cardona sorti en 1980.

Album 

 Burlesque est un album reprenant la bande originale du film homonyme sorti en 2010 ;
 Empire Burlesque est un album de Bob Dylan.

Photographie 

 New burlesque est un recueil de photographies de Katharina Bosse.